Иноцеллиды, или безглазки , — семейство насекомых из отряда верблюдок. 42 вида. Евразия, Северная Африка, Северная Америка. Голова субквадратная, оцеллии отсутствуют. Длина переднего крыла транспалеарктического вида Inocellia crassicornis от 8 до 15 мм.

Палеонтология 
Древнейшие представители иноцеллид были найдены в эоцене Северной Америки. Крупнейший представитель семейства, относящийся к виду Fibla carpenteri, обнаружен в эоценовом балтийском янтаре, его длина тела составляет 18 мм (без яйцеклада).

Распространение 
Большая часть видов (более 15) встречается в южной, восточной и юго-восточной Азии, 5 видов — в Северной Америке, 7 — в Западной Палеарктике.

Классификация 
 † Подсемейство Electrinocelliinae
 †  — балтийский янтарь, эоцен
 Подсемейство Inocelliinae
 
  — Испания, США и балтийский янтарь, эоцен
 
 
 Inocellia crassicornis
 
 
 
 Sininocellia gigantos

Примечания 

Верблюдки
Семейства насекомых